Miss Universe China (en mandarín: 环球小姐中国) es un concurso de belleza nacional que envía delegadas de China al Miss Universo desde el año 2002. 

La actual Miss Universe China es Sichen Jiang. Ella representará a su país en Miss Universo 2022.

Ganadoras

Estadísticas 
China en Miss Universo:

Referencias 

Miss Universo por país
Concursos de belleza